Frauenwurzel steht für folgende Pflanzen:
 Trauben-Silberkerze (Actaea racemosa)
 Caulophyllum thalictroides